«The Remix» (стилізований великими літерами) — дебютний альбом реміксів американської співачки Аріани Ґранде, випущений під її японським іменем アリアナ・グランデ. Він містить п’ятнадцять реміксів синглів з перших двох студійних альбомів співачки: Yours Truly (2013) і My Everything (2014). Альбом був випущений ексклюзивно в Японії 25 травня 2015 року і досяг 32 місця в Oricon Albums Chart.

Список пісень

Чарти

Історія випуску

Примітки 
.